Huntington Park – miasto w Kalifornii
 Huntington Park – stadion w Columbus
 Park stanowy Huntington Beach State Park
 Huntington State Park – park stanowy w Utah